Liliales é uma ordem de plantas monocotiledôneas que inclui como exemplo clássico os lírios. A ordem tem 11 famílias segundo o sistema APG, mas o sistema clássico inclui muitas outras, entretanto, removidas para outras ordens. As Liliales (Smilaceae, Liliaceae, Melanthiaceae e outras) são filogeneticamente muito próximas das Asparagales (Orchidaceae, Iridaceae, Amarylidaceae, Agavaceae, Alliaceae e outras). Por este motivo, a colocação das espécies nestas famílias tem sido alvo de muita discussão entre os taxonomistas.

Descrição
Como qualquer grupo herbáceo, o registro fóssil das Liliales está bastante escasso e, devido a taxonomia deste grupo ser tumultuada, os dados encontrados são difíceis de interpretar. Há muito pólen fóssil que foi nomeado ao Liliales (sobre o nome Liliacidites), mas isto pode ter que ser reinterpretado levando em conta recentes mudanças na taxonomia. Em todo caso, é bastante provável que o grupo surgiu no período Cretáceo, sendo conhecido como um dos grupos mais "primitivos" de monocotiledôneas.

Esta ordem consiste principalmente em plantas herbáceas, mas também se encontram cipós e arbustos. São plantas principalmente perenes, com órgãos de armazenamento tipicamente rizomas e bulbos. A ordem tem distribuição mundial. As famílias maiores (com mais de 100 espécies) são limitadas ao Hemisfério Norte. Por outro lado, as famílias menores (com até 10 espécies) são limitadas ao Hemisfério Sul, ou às vezes só encontradas na Austrália ou América do Sul.

Liliales é um grupo pouco representado no Brasil. Das 10 famílias que têm sido consideradas nesta ordem, apenas duas possuem espécies nativas no Brasil. Além disso, Liliaceae é encontrada em cultivo, incluindo plantas como o lírio-branco (Lilium longiflorum), o lírio-asiático (Lilium pumilum), o lírio-regalo (Lilium regale), o lírio-oriental (Lilium speciosum) e a tulipa (Tulipa hybrida). Colchicaceae além de incluir a espécie Colchicum autumnale, que produz a colchicina, um alcalóide de aplicação medicinal de largo uso em pesquisas na área de Genética, possui representantes ornamentais, como a gloriosa (Gloriosa superba), com suas curiosas folhas com gavinhas no ápice e flores "invertidas", isto é, com pedicelo voltado para baixo e estames e estiletes encurvados para cima.

Taxonomia
A ordem Liliales insere-se nas Monocots da seguinte forma:

A ordem inclui cerca de 67 gêneros e 1558 espécies. São geófitas, rizomatosas, com formas elípitas não invaginantes, tépalas grandes, anteras extrosas. Óvulos numerosos tenuinucleados. Sementes com endosperma.

Segundo o Sistema APG II:
Alstroemeriaceae
Campynemataceae
Colchicaceae
Corsiaceae
Liliaceae
Luzuriagaceae
Melanthiaceae
Petermanniaceae
Philesiaceae
Rhipogonaceae
Smilacaceae

Ligações externas

 Stevens, P. F. (2001 onwards). Angiosperm Phylogeny Website. Version 7, May 2006 [and more or less continuously updated since] Liliales - Angiosperm Phylogeny Website - acesso a 7 de Novembro de 2006
 - Acesso em 18 de Agosto de 2008
 - Acesso em 18 de Agosto de 2008
Botânica Sistemática - Vinicius Souza e Harri Lorenzi (2005)

!
Liliopsida